Cravant ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Cravant (Loiret) im Département Loiret
 Cravant-les-Côteaux im Département Indre-et-Loire
 Cravant (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne